Plusieurs membres de la famille Mortimer portent le prénom Edmond :
 Edmond Mortimer,  Mortimer (1251-1304)
 Edmond Mortimer,  Mortimer (1302-1331)
 Edmond Mortimer,  de March (1352-1381)
 Edmond Mortimer, fils du précédent (1376-1409)
 Edmond Mortimer,  de March (1391-1425)

Voir aussi